Села:
 Подове — Дніпропетровська область, Широківський район
 Подове — Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Подове — Херсонська область, Новотроїцький район